Red Alert – album muzyczny Sizzli Kalonji
 Command & Conquer: Red Alert – seria strategicznych gier czasu rzeczywistego:
 Command & Conquer: Red Alert
 Command & Conquer: Red Alert 2
 Command & Conquer: Red Alert 3